Jean Germain ist der Name folgender Personen:

* Jean Germain (Bischof, † 1361/1362) († 1361/1362), Bischof von Chalon-sur-Saône und anschließend  von Auxerre
 Jean Germain (Bischof, um 1400) (um 1400–1461), Bischof von Nevers und anschließend von Chalon-sur-Saône
 Jean Germain (Politiker) (1947–2015), französischer Politiker
 Jean Germain (Linguist) (* 1949), belgischer Romanist